«Избавление» () — фильм-драма 1981 года индийского режиссёра Сатьяджита Рая.

Сюжет 

Неприкасаемый Дукхи отправился к брамину, чтобы попросить его установить благоприятный день для предстоящей свадьбы своей дочери. Брамин обещает выполнить просьбу, если Дукхи отработает у него по хозяйству.

Больной и слабый после перенесённой лихорадки, Дукхи соглашается и начинает с уборки дома брамина. Когда брамин попросил срубить огромное дерево, гнев Дукхи стал увеличиваться с каждым ударом топора. Из-за работы на палящем солнце, голода и недоедания, он умирает. Труп лежит близко к дороге, которая ведёт к деревенскому колодцу.

Поздно вечером, когда никто не смотрит, брамин обвязывает верёвкой ногу трупа и оттаскивает его за пределы деревни, после чего окропляет святой водой дорогу, чтобы очистить её от неприкасаемого.

В ролях

Награды 
 Special Jury Award, Нью-Дели, 1981

Ссылки 
 «Избавление» на сайте Satyajitray.org
  
  

Фильмы-драмы Индии
Фильмы на хинди
Фильмы Индии 1981 года